Ленгнау:

 Ленгнау — коммуна в кантоне Аргау, Швейцария.
 Ленгнау — коммуна в кантоне Берн, Швейцария.